Gässlesgraben ist ein Gewässername:

 Gässlesgraben (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach nach der Steinlachmühle von Talheim, Stadt Mössingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg 
 Tief-Gässlesgraben, rechter Zufluss des Hungergrabens (linker Hauptstrang-Oberlauf des Krebsbachs, zur Würm, zur Nagold) bei Oberjesingen, Stadt Herrenberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg